Jméno a příjmení Karel Nejedlý nosí tyto osobnosti: 

 Karel Nejedlý (1896) (1896–1945) – vůdčí osobnost československého protinacistického odboje 
 Karel Nejedlý (1954) (* 1954) – autor a zakladatel Metody RUŠ 
 Karel Nejedlý (malíř) (1873–1927) – český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog